Apples and Oranges/Paint Box – singolo dei Pink Floyd del 1967
 Apples and Oranges – album di Stacy Clark del 2007
 Apples & Oranges – album di Postman del 2011
 Apples & Oranges – opera teatrale di Alfred Uhry del 2012